

Населені пункти та їхні частини

 Долкі — село в гміні Хелмно Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Долкі — село в гміні Туроснь-Косьцельна Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Долкі — частина міста Тшебіня в Хшановському повіті Малопольського воєводства
 Долкі — частина міста Водзіслав-Шльонський в Водзіславському повіті Сілезького воєводства
 Долкі — частина міста Пекари-Шльонські в Сілезькому воєводстві
 Долкі — частина села Старий Базанув у гміні Рики Рицького повіту Люблінського воєводства
 Долкі — частина села Шинкелюв у гміні Конопниця Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Долкі — частина села Пашин у гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Долкі — частина села Сулув у гміні Біскупіце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Долкі — частина села Ольшини в гміні Бабіце Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Долкі — частина села Овечка в гміні Луковиця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Долкі — частина села Керлікувка в гміні Тшцяна Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Долкі — частина села Збиднюв у гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Долкі — частина села Язовсько в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Долкі — частина села Щереж у гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Долкі — частина села Мисляховиці в гміні Тшебіня Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Долкі — частина села Клодне в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Долкі — частина села Компеле-Великі в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Долкі — частина села Поремба-Ґурна в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Долкі — частина села Мірошув у гміні Рацлавіце Меховського повіту Малопольського воєводства
 Долкі — частина села Незнамеровиці в гміні Русінув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Долкі — частина села Ґродзисько в гміні Стшельце-Опольське Стшелецького повіту Опольського воєводства
 Долкі — частина села Семенжиці в гміні Крочице Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Долкі — частина села Боґорія-Скотніцька в гміні Самбожець Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки